La gara dei 50 metri rana maschili si è svolta il 4 e il 5 agosto 2015 presso la Kazan Arena e vi hanno preso parte 81 atleti provenienti da 78 nazioni. Le batterie e le semifinali si sono svolte, rispettivamente, la mattina e la sera del 4 agosto, mentre la finale ha avuto luogo la sera del 5 agosto.

Medaglie

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

Durante la competizione è stato battuto il seguente record:

Risultati

Batterie

Semifinali

Finali

Collegamenti esterni 
  Partenti su OmegaTiming.com
  Risultati batterie su OmegaTiming.com
  Risultati semifinale su OmegaTiming.com
  Risultati finale su OmegaTiming.com

Rana 50 M